Bonamia Thouars, 1804 : un genre de plantes de la famille des Convolvulaceae ;
Bonamia Pichot, Comps, Tigé, Grizel & Rabouin, 1980 : un genre de protistes de la famille des Haplosporiidae.